Podstawowe twierdzenie arytmetyki – twierdzenie teorii liczb o rozkładzie liczb naturalnych na czynniki pierwsze.

Treść twierdzenia 
Każdą liczbę naturalną większą od 1, niebędącą liczbą pierwszą, można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Jednoznaczność rozkładu oznacza, że jeśli liczba n jest przedstawiona jako iloczyn pewnych liczb pierwszych na kilka sposobów, to wszystkie te iloczyny zawierają te same czynniki i w tej samej liczbie, a różnią się jedynie ich kolejnością. Na przykład:
 

Zwykle czynniki pierwsze danej liczby grupuje się od najmniejszych do największych, czyli:

Dowód

Lemat I 
Każda liczba naturalna większa od 1 posiada przynajmniej jeden dzielnik będący liczbą pierwszą.

Niech  Ponieważ  więc zbiór dzielników liczby  większych od 1 jest niepusty. Niech  będzie najmniejszym z nich. Gdyby  nie było pierwsze, to istniałby jego dzielnik  i byłby to zarazem dzielnik  Przeczy to jednak określeniu  jako najmniejszego dzielnika  Ostatecznie  jest pierwszym dzielnikiem

Lemat II 
Każda liczba naturalna większa od 1 daje się przedstawić jako skończony iloczyn samych liczb pierwszych.

Indukcyjnie. Twierdzenie jest prawdziwe dla 

Niech  będzie dowolną liczbą naturalną >2 i niech twierdzenie będzie prawdziwe dla wszystkich 

Jeśli  jest pierwsze to twierdzenie zachodzi.

Jeśli  jest złożone, to  Wówczas jednak  Na mocy założenia indukcyjnego każde z  jest skończonym iloczynem liczb pierwszych, stąd także  jest takim iloczynem.

Lemat III 
Jeżeli  jest liczbą całkowitą, a  liczbą pierwszą, to albo  jest podzielne przez  albo  i  są względnie pierwsze

 jako liczba pierwsza, posiada tylko dwa dzielniki naturalne –  i  Zatem albo  albo  W pierwszym wypadku  i  są względnie pierwsze, w drugim  dzieli 

Z tego lematu bezpośrednio wynika inne twierdzenie:
Jeżeli  i  są liczbami pierwszymi, to albo  albo

Dowód twierdzenia 
Niech  będzie liczbą naturalną większą od jednego. Na mocy lematu II da się rozłożyć na czynniki pierwsze. Niech
 

Gdyby żadna z liczb  nie była równa  to, ze względu na lemat III, wszystkie byłyby pierwsze względem  Liczba  byłaby zatem iloczynem samych liczb pierwszych względem  więc sama byłaby pierwsza względem  co jest niemożliwe, gdyż  dzieli  w związku z pierwszym z wypisanych rozwinięć. Wynika z tego fakt, iż wśród liczb  znajduje się liczba  Analogicznie można udowodnić, że wśród liczb  znajduje się każda liczba ze zbioru  i na odwrót.

Zbiory liczb  i  są zatem identyczne i jeżeli uporządkujemy je na przykład rosnąco, to będziemy mieli
 

przy czym  Na koniec wystarczy udowodnić, że dla każdego   Otóż niech na przykład  Wtedy  Zatem:
 
 
 

Dzieląc obydwie strony równości przez  otrzymujemy:
 

Prawa strona zawiera czynnik  więc jest przez niego podzielna, lewa strona z kolei, jako iloczyn liczb pierwszych różnych od  jest względnie pierwsza z  co jest sprzecznością. Niemożliwe jest zatem by  W ten sam sposób można udowodnić, że niemożliwe jest również  jak również  dla każdego 

Ciągi  i  są równe, jak również ciągi  i  co znaczy, że obydwa rozkłady są identyczne, co było do pokazania.

Uogólnienia 
Zbiór liczb całkowitych jest najmniejszym pierścieniem liczbowym zawierającym liczby naturalne. Podstawowe twierdzenie arytmetyki wyraża fakt, że pierścień ten jest pierścieniem z jednoznacznością rozkładu (pierścieniem Gaussa). Własność tę posiadają także pierścienie wielomianów – tam rolę elementów pierwszych odgrywają wielomiany nierozkładalne. Dla pierścienia  jedynymi takimi wielomianami są wielomiany stopnia pierwszego – jest to treść zasadniczego twierdzenia algebry.

Twierdzenie o jednoznaczności rozkładu jest podstawą wielu metod matematyki i kryptografii.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Timothy Gowers, Proving the fundamental theorem of arithmetic, gowers.wordpress.com, 18 listopada 2011 (Dowód zasadniczego twierdzenia arytmetyki), [dostęp 2021-02-24].

Arytmetyka
Twierdzenia teorii liczb

de:Primfaktorzerlegung#Fundamentalsatz der Arithmetik